Силаков — русская фамилия:

 Силаков, Валерий Николаевич (род. 1945) — президент Федерации санного спорта России.
 Силаков, Василий Еремеевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5831; 1 декабря 1838.
 Силаков, Виктор Алексеевич (род. 1926) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Силаков, Владимир Дмитриевич (род. 1932) — советский философ, историк логики.
 Силаков, Иван Еремеевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 6980; 4 декабря 1843.